Эдуа́рд Миха́йлович Сагала́ев (род. 3 октября 1946, Самарканд,Узбекистан) — деятель советского и российского телевидения, журналист, президент Национальной ассоциации телерадиовещателей, один из основателей ТВ-6, член Академии российского телевидения. Заслуженный журналист Российской Федерации (2018). Лауреат Государственной премии СССР (1978).

Биография 
Родился 3 октября 1946 года в Самарканде.

 В 1967 году окончил филологический факультет Самаркандского университета.
 Пришёл на телевидение в 1975 году. С 1975 по 1980 год — заместитель главного редактора программ для молодёжи Центрального телевидения СССР. Вместе с Галиной Шерговой и Анатолием Лысенко участвовал в создании документального телесериала «Наша биография» (1977 год).
 С 1980 по 1984 год — главный редактор программ для молодёжи Всесоюзного радио.
 С 1984 по 1988 год — главный редактор программ для молодёжи Центрального телевидения СССР. В книге «Битлы перестройки» рассказано, что именно Сагалаев придумал название культовой программы «Взгляд».
 С 1988 по 1990 год — главный редактор информации Центрального телевидения СССР, в частности, программы «Время». В качестве ведущего впервые появился в программе «12-й этаж», затем, с 1989 по 1990 год вёл еженедельную информационно-аналитическую программу «Семь дней».
 С 1989 по 1991 год — заместитель председателя Государственного комитета СССР по телевидению и радиовещанию.
 В 1990 году — генеральный директор Четвёртой программы Центрального телевидения СССР.
 В 1991 году — Председатель Союза журналистов СССР. Народный депутат СССР в 1991 году. Впоследствии он так рассказывал об этом опыте: «Так до сих пор и не пойму, зачем мне это было нужно… Видно, бес попутал».
 С 27 августа по 27 декабря 1991 года — первый заместитель председателя и генеральный директор Всесоюзной государственной телевизионной и радиовещательной компании.
 С 27 декабря 1991 года по июль 1992 года — первый заместитель председателя и генеральный директор Российской государственной телевизионной и радиовещательной компании «Останкино». 
 С июля 1992 года по 15 февраля 1996 года — президент Московской независимой вещательной корпорации (ТВ-6). С марта 1995 по 1996 год вёл авторскую программу «В мире людей» на телеканале «ТВ-6». 
 С 31 августа 1995 года — президент Национальной ассоциации телерадиовещателей (НАТ).
 С 15 февраля 1996 года по 10 февраля 1997 года — председатель Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании. Параллельно с этим в 1996—1997 годах являлся ведущим программы «Открытые новости» на телеканале РТР в паре со Светланой Сорокиной. 3 февраля 1997 года несколько высших менеджеров ВГТРК опубликовали в «Новой газете» открытое письмо под заголовком «ТВ-магазин: продаем программу на завтра», в котором утверждали о финансовой, творческой и кадровой деградации телекомпании, а также обвиняли Сагалаева в том, что он превращает компанию в источник личного обогащения. 7 февраля 1997 года Сагалаев подал заявление об увольнении по собственному желанию. 10 февраля Борис Ельцин назначил председателем ВГТРК Николая Сванидзе, однако изложенные в письме факты были признаны Судебной палатой по информационным спорам при Президенте Российской Федерации недостоверными.
 С 10 февраля 1997 года по февраль 2001 года — президент Московской независимой вещательной корпорации. В 1999 году принадлежавшие Сагалаеву 37,5 % МНВК перешли к Борису Березовскому; в результате предприниматель получил контроль над 75 % акций этой телекомпании. Причиной такого решения со стороны Сагалаева стали его концептуальные расхождения с покупателем акций: Березовский рассчитывал использовать ТВ-6 в политических целях, а Сагалаев очень хотел, чтобы он сохранился как канал семейного развлекательного вещания, каким и задумывался изначально. В феврале 2001 года окончательно ушёл с канала ТВ-6 с целью сосредоточиться на работе в Национальной ассоциации телерадиовещателей.
 В 2004 году, после ухода с большого телевидения, Сагалаев заинтересовался мистикой. В 2009 году — ведущий программы «Мистические путешествия» на телеканале «ТНТ».
 С 2009 года — художественный руководитель телеканала «Психология21», ведущий программы «Мудрость идиота, или Энциклопедия ошибок Эдуарда Сагалаева». Также был автором документальных фильмов «Воины Господа» (2010), который повествует о вечной битве между Богом и Дьяволом с воинами Господа — монахами Оптиной пустыни, а также «Индийские йоги среди нас и мы среди них» (показан на «Первом канале» в 2011 году) — о тайнах и чудесах религиозной Индии.

Общественная позиция 
В 2001 году подписал письмо в защиту телеканала НТВ.

29 марта 2017 года во время церемонии вручения кинопремии «Ника» произнёс речь, часть которой была посвящена критике современного российского телевидения. В частности, Сагалаев заявил, что сегодня «телевидение больше не рискует и не показывает». Данный фрагмент с участием Сагалаева, как и ещё несколько других, где затрагивались политзаключённые и участники массовых протестов 26 марта 2017 года, был вырезан из записи телетрансляции, шедшей в эфире канала НТВ.

Награды и премии 
 Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (16 ноября 2011 года) — за большие заслуги в развитии отечественного телерадиовещания и многолетнюю плодотворную деятельность
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (3 октября 2006 года) — за большой вклад в развитие отечественного телерадиовещания и многолетнюю добросовестную работу
 Орден Дружбы (3 октября 1996 года) — за большой личный вклад в развитие отечественного телевидения и радио
 Заслуженный журналист Российской Федерации (27 декабря 2018 года) — за заслуги в развитии отечественной журналистики и многолетнюю плодотворную работу
 Государственная премия СССР (1978 год) — за сценарий цикла телевизионных документальных фильмов «Наша биография» (1977)
 Премия Правительства Российской Федерации в области средств массовой информации (17 декабря 2015 года)
 Благодарность Президента Российской Федерации (25 июля 1996 года) — за активное участие в организации и проведении выборной кампании Президента Российской Федерации в 1996 году
 Орден святого благоверного князя Даниила Московского III степени (2007 год)
 Звание «Легенда журналистики» за существенный профессиональный вклад в историю российской прессы премии «Золотое перо России» (2017)
 Золотая медаль имени Льва Николаева (2019) — за существенный вклад в просвещение, популяризацию достижений науки и культуры
 наградное оружие — пистолет от министерства обороны РФ

См. также 
 ТВ-6
 «Взгляд»

Публикации

Примечания

Дополнительная литература

Ссылки 
 Энциклопедия «Лучшие люди России»

Члены КПСС
Медиамагнаты
Народные депутаты СССР от творческих союзов
Академики Российской академии кинематографических искусств «Ника»
Члены Общественной палаты России (2006—2008)
Лауреаты премии Правительства РФ в области средств массовой информации
Сотрудники программы «Взгляд»
Телеведущие России
Телеведущие СССР
Телеведущие ТВ-6
Телеведущие ТНТ
Телеведущие канала «Россия-1»
Выпускники Самаркандского государственного университета
Заслуженные журналисты Российской Федерации
Персоналии:РГТРК «Останкино»